Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karsten Braasch e Jens Knippschild che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Filippo Messori 6-3, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Nuno Marques /  Tom Vanhoudt (quarti di finale)

 Glenn Wilson /  Martin Zumpft (primo turno)
 Steve Campbell /  Clinton Ferreira (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 1996